Вале́рий Ива́нович Ва́нин () — советский футболист, полузащитник.

Карьера 
Воспитанник группы подготовки ФК «Терек». Большую часть карьеры провёл в ФК «Ротор», за который в чемпионатах СССР сыграл более трёхсот матчей.

Имеет высшее образование. Входил в состав сборной РСФСР.

После завершения карьеры работал на разных должностях в футбольных клубах «Текстильщик» (Камышин) и «Ротор». С 2008 года руководитель футбола в Быково.

Достижения 
 Серебряный призёр первой лиги СССР: 1988 (выход в высшую лигу).

Семья 
Сын —  Иван Ванин (1979 г.р.) — футболист. Выступал за камышинскую «Энергию», димитровградскую «Ладу-Энергию» и ульяновскую «Волгу».

Дочь — Ирина Ванина (1985 г.р.).

Статистика 

Примечание: знаком * отмечены ячейки, данные в которых возможно больше указанных.

Ссылки 
 
 Профиль на сайте footbook.ru  требуется регистрация

Футболисты СССР
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Торпедо» Волжский